

Geografia

Fishbourne (Isola di Wight)
Fishbourne (West Sussex)